Birtley est un toponyme pouvant désigner:

Toponyme

, hameau du Herefordshire
, village du Northumberland
, hameau du Shropshire
Birtley, ville du Tyne and Wear
, localité de Bramley dans le Surrey

Voir aussi